UIC-Y-Wagen steht für:

 Schnellzugwagen-Typ, siehe UIC-Reisezugwagentypen#UIC-Typ Y
 Schnellzugwagen der Deutschen Reichsbahn (1945–1993), siehe UIC-Y-Wagen (DR)